В одиночному розряді тенісного турніру British Hard Court Championships 1980, який належав до категорії гран-прі, Анхель Хіменес здобув титул, у фіналі перемігши Шломо Глікштейна 3-6, 6-3, 6-3.

Сіяні гравці 

 Петер Фейгль (2-ге коло)
 Марк Кокс (чвертьфінал)
 Шломо Глікштейн (фінал)
 Пер Х'єртквіст (2-ге коло)

 Анхель Хіменес (Чемпіон)
 Стефан Сімонссон (2-ге коло)
 Онні Парун (2-ге коло)
 Альваро Бетанкур (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

British Hard Court Championships